Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.

У фіналі Жюлі Алар-Декюжі перемогла Іву Майолі з рахунком 7–5, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Іва Майолі (фінал)
  Анке Губер (чвертьфінал)
  Магдалена Малеєва (півфінал)
  Марі П'єрс (2-ге коло)
  Яна Новотна (1-ше коло)
  Мартіна Хінгіс (2-ге коло)
  Наталі Тозья (2-ге коло)
  Гелена Сукова (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Open Gaz de France 1996 Draw 

1996
Тур WTA 1996